Преров () — коммуна в Германии, в земле Мекленбург-Передняя Померания.

Входит в состав района Северная Передняя Померания. Подчиняется управлению Дарс/Фишланд. Население составляет 1463 человека (на 31 декабря 2019 года). Занимает площадь 11,17 км². Официальный код — 13 0 57 068.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Мекленбурга-Передней Померании